Алекса́ндр Барко́в:
 Барков, Александр Александрович (род. 1995) — российский и финский хоккеист; сын А. Э. Баркова.
 Барков, Александр Владимирович (род. 1947) — белорусский правовед.
 Барков, Александр Георгиевич (?—1942) — финский и греческий художник.
 
 Барков, Александр Эдгардович (род. 1965) — советский и российский хоккеист, тренер.